

Новиковка — селище, Алатирський район, Чувашія
 Новиковка — село, Асінівський район, Томська область